De Kerchove kan verwijzen naar

 De Kerchove (familie), een Belgische adellijke familie
 De Kerchove de Denterghem
 Constant de Kerchove de Denterghem
 Charles de Kerchove de Denterghem
 Oswald de Kerchove de Denterghem
 André de Kerchove de Denterghem
 Marthe de Kerchove de Denterghem
 Prosper de Kerchove de Denterghem
 De Kerchove d'Exaerde
 Frédéric de Kerchove
 Alice Marie de Kerchove
 Robert de Kerchove d'Exaerde
 Eugène de Kerchove d'Exaerde
 Henri de Kerchove d'Exaerde
 Abel de Kerchove d'Exaerde
 Raymond de Kerchove d'Exaerde
 Georges de Kerchove d'Exaerde
 Henri de Kerchove
 De Kerchove d'Ousselghem
 Edgard de Kerchove d'Ousselghem